Holzmühlbach ist ein Gewässername:

 Holzmühlbach (Creußen), rechter Zufluss der Creußen gegenüber der Herrnmühle, Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Holzmühlbach (Große Ohe), rechter Zufluss des Großen Ohe (Oberlauf der Gaißa) bei Hofstetten, Markt Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Holzmühlbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) an der Saußmühle, Markt Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Holzmühlbach (Steinerne Mühl), rechter Zufluss des Steinernen Mühl nach Preßleithen, Gemeinde St. Stefan-Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich